P22, P 22 bzw. P-22 steht für:
 LÉ Aoife (P22), irisches Patrouillenschiff, siehe Irische Streitkräfte #Marine
 Atemnot beim Neugeborenen (ICD-10-GM-2016-Code P22), siehe Perinatalperiode
 Walther P22, deutsche Pistole
 PGO P22 Concept, französische Pkw-Designstudie
 Primus P22, deutscher Traktor der Primus Traktorengesellschaft
 P22 (Apfel), eine Unterlage zur Veredelung beim Apfelanbau
 P22 (Schriftenhersteller), US-amerikanischer Schriftenhersteller
 , Papyrus 22, Handschrift des Neuen Testaments

Abkürzung